ARMM steht als Abkürzung für:

 Automated Retroactive Minimal Moderation, ein Computerprogramm
 Autonomous Region in Muslim Mindanao

Abkürzung